David Hodges (zanger), voormalig lid van de band Evanescene
 David Hodges (personage), een personage uit Crime Scene Investigation